Un temple de Khentykhety est un temple égyptien dédié au culte du dieu Khentykhety. Il en existe plusieurs :
 temple de Khentykhety (Athribis).

Index égyptologique
Khentykhety